Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2016, ein Tennisturnier der Kategorie ATP World Tour 500. In der Einzelkonkurrenz qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Dieses Jahr wurde auch ein Platz im Doppel ermittelt. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel sowie vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 14. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro